Baicu-de-chifre, chifrudo ou baiacu-chifrudo é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) ou Ostracion quadricornis
 Acanthostracion polygonius (Poey, 1876) ou Lactophrys polygonius
 Chilomycterus antennatus (Cuvier, 1816)
 Lactophrys trigonus

Desambiguações de espécies